In 1964/65 werd de derde editie van het Algerijns voetbalkampioenschap gespeeld voor voetbalclubs uit Algerije, destijds heette de competitie Division Nationale. Nadat in 1962/63 en 1963/64 er nog regionale competities met een eindronde gespeeld werden organiseerde de Algerijnse bond nu een volwaardig kampioenschap. CR Belcourt werd kampioen.

Eindstand
4 punten per overwinning, twee voor een gelijkspel en een voor een nederlaag.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Algerijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1964/65